Pseudoethmonaria aculeatus är en ringmaskart som beskrevs av Li in Li och Jiang 1987. Pseudoethmonaria aculeatus ingår i släktet Pseudoethmonaria, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
aculeatus